Карасёв, Владимир:
 Карасёв, Владимир Ефимович (1918—1974) — советский киноактёр и кинорежиссёр.
 Карасёв, Владимир Иванович (1938—2021) — советский и российский шахматист.
 Карасёв, Владимир Фёдорович (1897—1956) — советский деятель органов государственной безопасности, член тройки НКВД по Кустанайской области.
 Карасёв, Владимир Якумович (1900—1967) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.